Världsmästerskap 2010 kan avse:

Formel 1-VM 2010
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2010
Roadracing-VM 2010
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2010
Världsmästerskapen i orientering 2010
Världsmästerskapet i fotboll 2010
Världsmästerskapen i badminton 2010
Världsmästerskapen i bordtennis 2010
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2010
Världsmästerskapet i bandy för damer 2010
Världsmästerskapet i basket för herrar 2010
Världsmästerskapet i basket för damer 2010
Världsmästerskapen i brottning 2010
Världsmästerskapen i konståkning 2010
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2010
Världsmästerskapen i skidflygning 2010
Världsmästerskapen i skidskytte 2010
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2010
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 2010
Världsmästerskapet i landhockey för damer 2010
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 2010
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 2010